Сен-Жак-дез-Арре́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижа, 60 км на північ від Ліона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Сен-Жак-дез-Арре, Авна, Монсоль, Уру, Сен-Кристоф, Сен-Мамер i Трад було об'єднано в новий муніципалітет Дез-Грон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 53 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 109,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жак-дез-Арре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жак-дез-Арре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Рона

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Рона